Хванхэ́-Пукто́ () — провинция в КНДР. Была сформирована в 1954 году путём разделения провинции Хванхэдо на северную и южную части. Административный центр — город Саривон.

География 
Провинция граничит с Пхеньяном и Пхёнан-Намдо на севере, Канвондо на востоке, регионом Кэсон на юге, и Хванхэ-Намдо на юго-западе. В 2003 году город прямого подчинения Кэсон вошёл в состав Хванхэ-Пукто.

Административное деление 
Хванхэ-Пукто поделена на 3 города («си») и 16 уездов («кун»).

Города 
 Саривон (사리원시; 沙里院市)
 Кэсон (개성시; 開城市)
 Сонним (송림시; 松林市)

Уезды 
 Чанпхун (장풍군; 長豐郡)
 Хванджу (황주군; 黃州郡)
 Кэпхун (개풍군; 開豐郡)
 Коксан (곡산군; 谷山郡)
 Кымчхон (금천군; 金川郡)
 Понсан (봉산군; 鳳山郡)
 Пхёнсан (평산군; 平山郡)
 Инсан (린산군; 麟山郡)
 Синге (신계군; 新溪郡)
 Синпхён (신평군; 新坪郡)
 Сохын (서흥군; 瑞興郡)
 Суан (수안군; 遂安郡)
 Тхосан (토산군; 兎山郡)
 Ынпха (은파군; 銀波郡)
 Йонсан (연산군; 延山郡)
 Йотхан (연탄군; 燕灘郡)

См. также 
 Провинции Кореи